MAN SE, empresa alemã do setor de transportes.

Lugares 
Ilha de Man, dependência da Coroa do Reino Unido no mar da Irlanda.
Man, departamento da Costa do Marfim.

Informática 
Rede de área metropolitana, um tipo de rede de computadores.
Man (Unix), arquivos de ajuda de sistemas Unix e similares.

Ver também 
 Mann